Пандей () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пандей, Бинда (род. 1966) — непальская общественная и политическая деятельница.
 Пандей, Мангал (1827—1857) — индийский солдат, в настоящее время считается героем Индии.
 Пандей, Суданшу (род. 1974) — индийский актёр, певец, модель и танцор.
 Пандей, Чанки (род. 1962) — индийский актёр.